Niemcy:
 Lehe – dzielnica Bremerhaven
 Lehe – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Lehe – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Zobacz też:
 Horn-Lehe